Ecologia social (campo acadêmico), o estudo das relações entre as pessoas e seu ambiente, geralmente a interdependência de pessoas, coletivos e instituições
 Ecologia social (teoria filosófica), uma teoria sobre a relação entre questões ecológicas e sociais, associada a Murray Bookchin

Ou ainda:
Social-ecologia, uma corrente política que vincula questões sociais e questões ecológicas